Tyanevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Тянево) :
Tyanevo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Tyanevo, village bulgare de l'obchtina de Simeonovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo.